Brausebad steht veraltend für:
 ein Bad unter der Brause/Dusche
 ein Volksbad mit Brausen/Duschen, nicht nur Wannen
 das Duschgel (zum nachher Abbrausen)

Siehe auch:
 Duschbad
 Wannenbad